Мужская сборная Албании по баскетболу представляет Албанию на турнирах по баскетболу. Управляющая организация — Албанская баскетбольная ассоциация (президент — Авни Понари). На Олимпийских играх и в финальных турнирах чемпионатов мира и Европы не выступала.

История 
Баскетбол был введен в Албании в начале 20-го века, а в 1920-х годах, после окончания Первой мировой войны, он стал популярным, так как по всей стране формировались спортивные общества и клубы, а баскетбол вскоре был введен в крупных городах Албании. В баскетбол неофициально играли команды, представляющие различные спортивные клубы, и только в сентябре 1945 года был создан Национальный баскетбольный комитет, который отвечал за решение проблем, с которыми столкнулись баскетбольные команды страны. Годом позже, в 1946 году, Комитет проложил путь к созданию Албанской баскетбольной ассоциации (АБА), которая в 1947 году стала членом ФИБА, и основными целями которой были предоставление клубам возможности участвовать в национальных соревнованиях, а также популяризация спорта. Первый Национальный Чемпионат Албании был проведен в 1946 году, а годом позже состоялся и первый Национальный Чемпионат среди женщин. В 1951 году АБА создала Кубок Республики, который был соревнованием, открытым для всех профессиональных и любительских баскетбольных клубов Албании, а женский и молодежный варианты соревнований начались в 1952 году. Во время коммунистического режима в Албании между 1959 и 1989 годами была проведена Национальная Спартакиада, где баскетбол был одним из самых популярных видов спорта в стране. В 1999 году АБА провела первый в Албании мужской и женский баскетбольный Суперкубок, который разыгрывается между победителями лиги и кубка.

EuroBasket

Главные тренеры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Албанской баскетбольной ассоциации
 Страница на сайте eurobasket.com
 Страница на сайте FIBA.basketball

Баскетбол
Баскетбол в Албании
Албании